Albert Thibault (1870-1954), homme politique français ;
 Albert Thibault (1886-1951), orfèvre, peintre amateur d'art naïf.

Références